Полосатый густошёрстный опоссум, или полосатый опоссум () — единственный представитель рода Caluromysiops семейства опоссумовых.

Обитает во влажных древесных лесах юго-восточного Перу. Длина тела 43-46 см, длина хвоста 22-24 см. Активен ночью. Всеяден.

Примечания 

Опоссумы
Животные, описанные в 1951 году
Эндемики Южной Америки